Der Ausdruck Curragh bezeichnet

Curragh (Bootstyp), ehemals in Irland sehr verbreitetes einfaches Boot 
Curragh (Irland), Ort in Irland

Siehe auch:
Curraghs